B19, B-19 bzw. B 19 ist die Abkürzung für:

 die Bundesstraße 19 in Deutschland
 die Tullner Straße (B19) in Österreich 
 ein Virus, siehe Parvovirus B19
 das US-amerikanische Experimentalflugzeug Douglas XB-19

B19